Viggo Jensen – campione olimpico danese
 Viggo Jensen (1921-2005) – calciatore danese
 Viggo Jensen (n. 1947) – calciatore danese